Сосновый — посёлок в Верхнетоемском районе Архангельской области. Входит в состав Верхнетоемского сельского поселения.

История 
В 1963 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Кресты переименован в Сосновый.

Население

Примечания 

Населённые пункты Верхнетоемского района